Kanina ist der Name mehrerer Ortschaften:

 in Böhmen, siehe Kanina
 bei Vlora in Albanien, siehe Kanina (Albanien)
 südlich von Bitola in Mazedonien, siehe Kanina (Mazedonien)
 Kanina (Haryana), Stadt in Nord-Indien